Essex County ist der Name folgender Countys:

in Kanada:
 Essex County (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Essex County (Massachusetts)
 Essex County (New Jersey)
 Essex County (New York)
 Essex County (Vermont)
 Essex County (Virginia)